Als Follikelepithelzellen oder kurz Follikelepithel werden in der Zellbiologie bestimmte Zelltypen bezeichnet:

 die Thyreozyten in der Schilddrüse (Thyreoidea)
 die Granulosazellen im Eierstock (Ovar)